Stögner ist der Familienname folgender Personen:
 Gregor Stögner (1920–1983), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat und Landwirt
 Hans Stögner (1876–1962), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat und Professor
 Karin Stögner (* 1974), österreichische Soziologin